Le nom Lewisburg peut désigner plusieurs localités des États-Unis :
 Lewisburg (Kentucky)
 Lewisburg (Louisiane)
 Lewisburg (Ohio)
 Lewisburg (Pennsylvanie)
 Lewisburg (Tennessee)
 Lewisburg (Virginie-Occidentale)